Lubumbashi, voorheen Elisabethville in Belgisch Congo (nu Democratische Republiek Congo), gesticht in 1910.
 Elisabethville (schip, 1921), een boot genoemd naar de plaats. 
 Elisabethville (Birtley), een Belgische autonome wijk in het Engelse Birtley tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Élisabethville, een Frans-Belgische tuinwijk in Aubergenville, ten westen van Parijs, Frankrijk, gesticht in 1921.